Chesterfield hace referencia a varios artículos:

Empresas 
 Chesterfield (tabaco), marca de tabaco perteneciente a Philip Morris International.
 Chesterfield Football Club, club de fútbol inglés.

Lugares 
 Chesterfield, condado de Derbyshire, Inglaterra
 Chesterfield Inlet, entrante marino en la bahía de Hudson, Canadá

En Estados Unidos
Chesterfield (Carolina del Sur)
Chesterfield (Illinois)
Chesterfield (Indiana)
Chesterfield (Massachusetts)
Chesterfield (Misuri)
Chesterfield (Nueva York)
Chesterfield (Nuevo Hampshire)
Chesterfield (Tennessee)
Chesterfield (Virginia)
Condado de Chesterfield
Municipio de Chesterfield

Personas
 Felipe Stanhope de Chesterfield, "Lord Chesterfield", noble y escritor inglés.

Otros
 Abrigo chesterfield, un tipo de abrigo generalmente propio del vestuario masculino.
 Sofá chesterfield, originado en el condado de Chesterfield y que está adornado con botones.